A 2008-as Supersport-világbajnokság volt a kilencedik szezon a sportág történetében. A február 24-én kezdődő és október 7-én végződő bajnokságot az ausztrál Andrew Pitt nyerte.

Versenynaptár

Végeredmény

Versenyzők

Konstruktőrök

További információk 
 A bajnokság végeredménye

S